Point of Origin ("punto d'origine" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Punto d'origine (Point of Origin) – film del 2002 diretto da Newton Thomas Sigel

Letteratura 
 Punto di origine (Point of Origin) – romanzo di Patricia Cornwell del 1998

Musica 
 Point of Origin – album dei There for Tomorrow del 2004
 Point of Origin – album degli Allele del 2005